Patrick Moens (personage), een personage uit de boeken van Pieter Aspe.
Patrick Moens (voetbaltrainer), een Belgische voetbaltrainer.